

Onomastica
 Dries – nome proprio di persona maschile olandese

Persone
 Annika Dries – pallanuotista statunitense
 Caroline Dries – sceneggiatrice e produttrice cinematografica statunitense
 Jean Dries – pittore francese
 Marcel Dries – calciatore belga